Les Internationaux du Japon sont un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1992, classée en catégorie Tier II, se dispute à Tokyo du 22 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Gabriela Sabatini, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mary Joe Fernández et Robin White.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Internationaux du Japon
 Saison 1992 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Japon
Sport au Japon en 1992
Tennis en septembre 1992